Лассерр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Лассерр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Лассерр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Лассерр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї